(« loup crocodile ») est un genre éteint et fossile de thérocéphales carnivores ayant vécu au Permien moyen, il y a environ  entre 265 à 260 millions d'années. Son espèce type est Lycosuchus vanderrieti

Description 

C'était un prédateur de taille moyenne, atteignant  de longueur avec un crâne de  de long. 
Découvert en Afrique du Sud, il a été nommé par le paléontologue Robert Broom en 1903 et attribué plus tard par lui au groupe des Therocephalia.

Cladogramme Therocephalia

Publication initiale 
 R. Broom. 1903. On an almost perfect skull of a new primitive theriodont (Lycosuchus vanderrieti). Transactions of the South African Philosophical Society 14(2):197-205

Bibliographie 

  R. Broom (1913) A revision of the reptiles of the Karroo. Annals of the South African Museum 7(6):361-366

Liens externes

Notes et références 

Synapside du Permien
Genre de thérapsides (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1903
Taxon fossile décrit par Robert Broom
Therocephalia
Paléontologie en Afrique du Sud